PMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palmer Metro (Stati Uniti)
 Beretta PMX – mitra prodotto dalla Fabbrica d'Armi Pietro Beretta